Le district de Zhen'an (振安) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine ;
 Le xian de Zhen'an (镇安) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.

Homonymie de toponyme